Маканалли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маканалли, Джон (род. 1945) — британский вице-адмирал (1998).
 Маканалли, Шейн — американский кантри-музыкант, автор и продюсер.